Bolton Abbey ist die Ruine eines Klosters aus dem 12. Jahrhundert im nordenglischen Yorkshire.

Geschichte 
Das Kloster wurde im Jahr 1151 von Augustiner-Chorherren am Ufer des Flusses Wharfe gegründet, das 1154 Land von Lady Alice de Romille vom Schloss Skipton erhielt. Im frühen 14. Jahrhundert führte eine Plünderung durch Schotten zu schweren Schäden an den Gebäuden und zur vorübergehenden Aufgabe des Klosters. Nach der Auflösung des Klosters im Jahr 1170 wurde die Klosterkirche zur Pfarrkirche. Endgültig aufgegeben wurde es im Jahr 1539. Das Langhaus der Kirche wird als anglikanische Pfarrkirche genutzt, die den Heiligen Maria und Cuthbert geweiht ist.

Die Ruinen des Klosters können immer noch besichtigt werden und wurden in Kunst und Literatur verewigt, dazu gehören zum Beispiel ein Gemälde von Edwin Landseer und ein Aquarell von William Turner, das sich heute im Britischen Museum befindet. 

Außerdem wurde William Wordsworths Gedicht The White Doe of Rylstone von einem Besuch in Bolton Abbey im Jahr 1807 inspiriert.

Weblinks 

 Bolton Abbey Estate
 Priory Church of St. Mary and St. Cuthbert

Klosterbau in England
Klosterbau in Europa
Ruine in England
Ehemaliges Augustiner-Chorherren-Stift in England
Kloster (12. Jahrhundert)
Yorkshire Dales
Bauwerk im Craven District
Erbaut in den 1150er Jahren
Grade-II-Bauwerk in North Yorkshire
Cuthbert-von-Lindisfarne-Kirche
Marienkirche
Gegründet 1151
Aufgelöst 1539
Klosterruine
Gotisches Bauwerk in England
Organisation (Craven District)